Чемпіонат Запорізької області з футболу 2008 року виграв клуб Ілліч-Осипенко.

Таблиця 

|}
Дані взято з сайту

Примітки 

Футбол у Запорізькій області
2008 в українському спорті
2008 у Запорізькій області